Hans Excellence Christian, Greve af Rosenborg (Christian Frederik Franz Knud Harald Carl Oluf Gustav Georg Erik; til sit ægteskab Prins Christian til Danmark), (22. oktober 1942 – 21. maj 2013) var en dansk greve og prins. Han var yngste søn af Arveprins Knud og Arveprinsesse Caroline-Mathilde, sønnesøn af Kong Christian 10. og fætter til Dronning Margrethe II.

Grev Christian var orlogskaptajn.

Biografi

Fødsel og familie 
Christian blev født den 22. oktober 1942 på Sorgenfri Slot som prins til Danmark. Han var 3. og yngste barn af Prins Knud og Prinsesse Caroline-Mathilde af Danmark. Han søskende var Prinsesse Elisabeth (født i 1935 og Prins Ingolf (født i 1940).

Tidlige liv 
Da Tronfølgeloven af 1853 kun gav mulighed for mandlig arvefølge, og Christian var nummer tre i arvefølgen til den danske trone efter sin far Prins Knud og bror Prins Ingolf, fordi Prins Knuds storebror Kong Frederik 9. havde døtre (prinsesserne Margrethe, Benedikte og Anne-Marie). Ved grundlovsændringen i 1953 ændredes Tronfølgeloven, så der indførtes delvist kvindelig arvefølge, hvor døtre kunne arve tronen, selv om sønner fortsat gik forud for døtre. Derved fik kong Frederik 9. og dronning Ingrids døtre plads i arvefølgen forud for prins Knuds børn, og Prins Christian blev nu nummer seks i tronfølgen.

Ægteskab og tab af arveret 
Prins Christian giftede sig den 27. februar 1971 i Lyngby Kirke med Anne Dorte Maltoft-Nielsen (født 3. oktober 1947). I forbindelse med ægteskabet mistede han sin arveret til den danske trone og frasagde sig titel som Prins til Danmark med dertil hørende prædikatet af Højhed og medlemskabet af det danske kongehus. Han fik i stedet tildelt adelstitlen greve af Rosenborg med prædikat af Excellence samt plads i rangfølgens klasse 1.

De fik tre døtre: tvillingerne komtesse Camilla og komtesse Josephine (født 1972), og komtesse Feodora (født 1975).

Senere liv 

I de senere år af deres liv boede greveparret i Damebygningen, en sidefløj til Sorgenfri Slot. Grev Christian døde efter længere tids sygdom den 21. maj 2013 på Gentofte Hospital. Han blev bisat den 29. maj 2013 fra Lyngby Kirke.

Børn og børnebørn 
 Josephine Caroline Elisabeth af Rosenborg (født 1972 som komtesse af Rosenborg). Gift i 1998 med Thomas Christian Schmidt. De blev skilt i 2014. Børn:
 Julius Christian Emil af Rosenborg (født 2001)
 Clara Dorte Elisabeth af Rosenborg (født 2004)

Josephine danner efter skilsmissen par med Kenneth Schmidt, som er far til deres barn:
 Oscar Christian Knud af Rosenborg (født 2016)

 Camilla Alexandrine Kristine af Rosenborg (født 1972 som komtesse af Rosenborg). Gift i 1995 med Mikael John Rosanes. Børn:
 Anastasia Caroline Amalie af Rosenborg (født 1997)
 Ludwig Christian Mikael af Rosenborg (født 2000)
 Leopold Christian Ingolf af Rosenborg (født 2005)
 Theodor Christian Emanuel af Rosenborg (født 2008)
 Feodora Mathilde Helena af Rosenborg (født 1975 som komtesse af Rosenborg). Gift i 2004 med Eric Hervé Patrice Patte. De blev skilt i 2005. I 2008 giftede hun sig med Morten Rønnow. Børn:
 Caroline-Mathilde Margrethe af Rosenborg (født 2009)

Grev Christians tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora) har alle tre giftet sig borgerligt og har derfor mistet deres komtessetitel, som de er født med. Samtidig er grevens svigersønner borgerlige, og derfor er grevens børnebørns "af Rosenborg" ikke en adelstitel men et almindeligt efternavn.

Britisk arveret 
Både på sin fars og sin mors side nedstammer grev Christian fra kong Georg 2. af Storbritannien. Derfor havde greven og hans efterkommere en meget fjern arveret til den britiske trone.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 22. oktober 1942 – 27. februar 1971: Hans Højhed Prins Christian til Danmark
 27. februar 1971 – 21. maj 2013: Hans Excellence Grev Christian af Rosenborg

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (22. oktober 1963)
 Kong Frederik den IX.s mindemedalje
 Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X.s fødsel
 Dronning Ingrids Mindemedaille
 Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten

Anetavle

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 

Huset Glücksburg
Storkors af Dannebrog
Christian
Søofficerer fra Danmark
Grever fra Danmark
Christian
Modtagere af Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten